USS Columbus je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Columbus (1774) 
 USS Columbus (1819) 
 USS Columbus (CA-74) 
 USS Columbus (SSN-762)

Columbus